Without You I’m Nothing () — второй студийный альбом рок-группы Placebo, выпущенный в 1998 году. Песня «Pure Morning» с этого диска была первым синглом группы, получившим определённый успех в Соединённых Штатах.

Песни 
Композиция «Pure Morning» входит в саундтрек к фильму «Чамскраббер». Трек «Every You Every Me» входит в саундтрек к фильму «Жестокие игры».

Голоса, слышимые во время скрытого трека "Evil Dildo" - это реальные угрозы смерти, оставленные на автоответчике Брайана Молко. Второй из этих голосов, перед концовкой песни, точно такой же , как и в концовке песни Aphex Twin "Funny Little Man" на EP Come To Daddy, который был выпущен почти ровно за год до этого альбома.

У трека «Burger Queen» есть французский вариант — «Burger Queen Français», который выпускался в качестве сингла ограниченным тиражом на территории Франции.

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
 Брайан Молко — вокал, гитара, бас-гитара
 Стефан Ольсдаль — бас-гитара, гитара, клавишные, бэк-вокал
 Стив Хьюитт — ударные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Placebo 
 Перевод всех песен альбома Without You I’m Nothing

1998
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Virgin Records
Альбомы Hut Records
Альбомы со скрытыми дорожками